De islam in Kenia (Swahili: Uislamu nchini Kenya) heeft een lange geschiedenis en is op het christendom na de grootste religie in het land. In de Keniaanse volkstelling van 24 augustus 2019 werden er 5.152.194 moslims geregistreerd, oftewel 10,91 procent van de Keniaanse bevolking. In het noorden en in sommige counties in de kustregio's vormen moslims zelfs een meerderheid van de bevolking (zie: onderstaand tabel). 

Ongeveer 73% van de Keniaanse moslims was soennitisch. Er zijn echter ook kleinere aantallen sjiitische moslims (8%) en Ahmadiyya's (4%). Het resterende deel van de moslimgemeenschap identificeerde zich niet met een bepaalde islamitische stroming. De sjiieten zijn grotendeels Ismaïlieten, met name van de Dawoodi Bohra-denominatie, die afstammen van (of beïnvloed zijn door) handelaren in de Indische Oceaan uit India of het Midden-Oosten.

In Kenia, en dan met name in Nairobi, zijn ongeveer honderd halal-voedselgerelateerde bedrijven gevestigd. Niet alleen de Keniaanse moslims ondersteunen de halal-eetgelegenheden, maar ook een groot deel van de christelijke bevolking. In Kenia wordt halal vlees minder riskant beschouwd om te consumeren, aangezien er strikte richtlijnen voor het slachten van het dier en het voorbereiden van het vlees gelden.

Religie in Kenia
Kenia